Die Route nationale 164, kurz N 164 oder RN 164, ist eine französische Nationalstraße.

Sie wurde 1824 zwischen Ancenis und Landerneau festgelegt und geht auf die Route impériale 184 zurück. Ihre Gesamtlänge betrug 279,5 Kilometer. 1973 wurde sie zwischen Ancenis und Rostrenen, sowie Carhaix-Plouguer und Landerneau abgestuft und 1978 wurde aus diesen Abschnitten eine neue N 164 geformt:

  Montauban-de-Bretagne (N 12) – Rostrenen
  Rostrenen – Carhaix-Plouguer
  Carhaix-Plouguer – Châteaulin

Diese ist schon zum Teil als Schnellstraße ausgebaut und soll künftig durchgängig ausgebaut werden.

Streckenverlauf

Weblinks 
 Route nationale française 164 auf WikiSara (französisch)

164
Straße in Pays de la Loire
Straße in der Bretagne
Route nationale 0164